Лаода́мия () — женское личное имя.

В древнегреческой мифологии
 Лаодамия — дочь иолкского царя Акаста и супруга филакского царя Протесилая, образец супружеской верности.
 Лаодамия, также Гипподамия или Деидамия — дочь героя Беллерофонта, мать Сарпедона.

Другое
 (1011) Лаодамия — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.

Имена греческого происхождения